Оксана Александровна Супрун (14 октября 1924, Умань — 1 мая 1990, Киев) — украинский советский . Заслуженный деятель искусств УССР (1964).

Биография 
Родилась 14 октября 1924 года в Умани.

В 1951 году окончила Киевский художественный институт, училась у Галины Петрашевич и Макса Гельмана.

Творчество 
 «Партизанка» (1951).
 «Дружба» (1954).
 «Песня» (1955).
 «Колхозница» (1957).
 «Будущее» (1960).
 Бюст Ивана Франко на станции метро «» в Киеве (1960).
 «Думы» (1964).
 Портрет командира бронепоезда Л. Мокиевской (1965).
 «Полевая царевна» (1966—1967).
 «Хлебороб» (1969).
 Мемориальная композиция памяти поэта-партизана Н. Шпака (1975).
 «Лето» (1976).
 «Урожай» (1978).
 «Гимнастки» (1980—1981).

Произведения, созданные вместе с Анатолием Белостоцким:
 «Т. Г. Шевченко» (оргстекло; в соавторстве с В. Бородаем и А. Е. Белостоцким (1948)
 Фигура Т. Г. Шевченко (гипс, 1948)
 Сюжетная группа «Перед боем. Богдан Хмельницкий, Максим Кривонос и Иван Богун» (1954).

Памятники 
 Воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны — в Золочеве (1951).
 Участникам Баштанского восстания 1919 года — в пгт Баштанка Николаевской области
 Ивану Франко в Киеве (открыт 28 августа 1956 года),
 Тарасу Шевченко в Одессе (1966).
 В. И. Ленину в Чернигове (1967).
 В. И. Ленину в Каменец-Подольском (в соавторстве с Галиной Кальченко и Анатолием Белостоцким; открыт 14 апреля 1970 года, демонтирован 18 августа 1992 года)

Семья 
 Мать — Галина Петрашевич (1903—1999) — украинский скульптор, народный художник УССР.
 Муж — Анатолий Белостоцкий (1921—1993) — украинский скульптор, народный художник УССР.
 Сын — Сергей Белостоцкий (1952—2003) — украинский художник-монументалист, график.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960).

Изображения

Литература 
 Супрун Оксана // Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954—1989. — Т. 8. 
 
 
 
 Супрун Оксана Олександрівна // Українська Радянська Енциклопедія. — 2-ге видання. — Т. 11. — Кн. 1. — Київ, 1984. — С. 70. 

Женщины-скульпторы СССР
Женщины-скульпторы Украины‎
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Похороненные на Байковом кладбище